Александър Бучков е български футболист на, дясно крило на Литекс (Ловеч) под наем от ЦСКА (София).

Професионална кариера 
Юноша на Аристон Русе до 2013, когато преминава в школата на ЦСКА. Играе като дясно крило или десен бек. През сезон 2019/2020 тренира с първия състав и дори записва минути в контролни срещи. Дебютира на 14 ноември 2020 при победата с 5:0 над Ботев Ихтиман в първи кръг за купата на България. На 4 януари 2021 започва подготовка с първия състав на ЦСКА. Носител на купата на България за сезон 2020/21. 

Играе за националния отбор на България до 17 години. В края на януари е повикан в националния отбор на България до 19 години за три приятелски мача в Турция.

Успехи 
 ЦСКА (София)
 Купа на България (1): 2021

Външни препратки 
 Профил на играча в fcCSKA.com

Български футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)